Гирбешть () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Тодірень.
 Гирбешть () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Цибана.